Rzeki:
 White River – rzeka w USA, w stanie Alaska, i Kanadzie, dopływ Jukonu
 White River – rzeka w USA, w stanach Arkansas i Missouri, dopływ Missisipi
 White River – rzeka w USA, w stanach Dakota Południowa i Nebraska, dopływ Missouri
 White River – rzeka w USA, w stanie Indiana, dopływ Wabash
 White River – rzeka w USA, w stanach Kolorado i Utah, dopływ Green
 White River – rzeka w USA, w stanie Nevada
 White River – rzeka w USA, w stanie Oregon, dopływ Deschutes
 White River – rzeka w USA, w stanie Teksas, dopływ Brazos
 White River – rzeka w USA, w stanie Vermont, dopływ Connecticut
 White River – rzeka w USA, w stanie Waszyngton, dopływ Puyallup
 White River – rzeka w USA, w stanie Wisconsin, dopływ Fox
 White River – rzeka w USA, w stanie Wisconsin, dopływ Bad

Miejscowości:
 White River – gmina w Kanadzie
 White River – miasto w USA w stanie Dakota Południowa
 White River – miasto w USA w stanie Wisconsin

Gminy w USA:
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 White River (ang. White River Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 White River (ang. White River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland